Huw může být:

 Huw Bennett (* 1983) – velšský ragbista
 Huw Bunford (* 1967) – velšský kytarista
 Huw Ceredig (1942–2011) – velšský herec
 Huw Garmon (* 1966) – velšský herec
 Huw Lloyd-Langton (1951–2012) – anglický kytarista
 Huw Meredydd – velšský hudebník
 Huw Warren (* 1962) – velšský klavírista
 Huw Waters (* 1986) – velšský kriketista
 Robert Huw Morgan (* 1967) – velšský varhaník

Externí odkazy